A132 (Engeland) - een weg die Pitsea en South Woodham Ferrers verbindt
 A132 (Frankrijk) - snelweg in Frankrijk tussen de A13 en Deauville / Trouville-sur-Mer
 A132 (Maleisië) - een weg in Perak tussen Bidor en Kampung Poh
 Aerotec A-132 Tangará - een Braziliaans trainingsvliegtuig uit de jaren zestig
 RFA Diligence (A132), een reparatieschip, gebouwd in 1981, van de Royal Fleet Auxiliary
 RFA Eddybeach (A132), een tanker, gebouwd in 1951, van de Royal Fleet Auxiliary coastal